Надим ( — «собеседник», тур. Nedim) — арабское имя, происходит от глагола «ндм» — «раскаиваться». В России встречается производная фамилия «Надимовы».
Так же имя «Надим» с означает император, повелитель.

Имя 
 Ибн ан-Надим (?—998) — багдадский книготорговец, автор Китаб аль-фихрист.
 Ахмед Недим (1681—1730) — турецкий поэт.
 Надим Кашмири — кашмирский писатель.
 Надим Омрани — иранский исполнитель

Фамилия 
 Надим, Мустафа (род. 1993) — иракский футболист.
 Надим, Надия

Литература 
 

арабские имена